|-
| 187401 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187402 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187403 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187404 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187405 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187406 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187407 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187408 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187409 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187410 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187411 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187412 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187413 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187414 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187415 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187416 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187417 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187418 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187419 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187420 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187421 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187422 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187423 - ||  || 10 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 187424 - ||  || 15 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187425 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187426 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187427 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187428 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187429 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187430 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187431 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187432 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187433 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187434 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187435 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187436 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187437 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187438 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187439 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187440 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187441 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187442 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187443 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187444 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187445 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187446 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187447 - ||  || 29 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 187448 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187449 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187450 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187451 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187452 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187453 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187454 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187455 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187456 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187457 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187458 - ||  || 2 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187459 - ||  || 1 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187460 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187461 - ||  || 7 decembrie 2005 ||  || 
|-
| 187462 - ||  || 6 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187463 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 187464 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187465 - ||  || 28 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187466 - ||  || 22 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187467 - ||  || 28 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187468 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 187469 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187470 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 187471 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187472 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187473 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 187474 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187475 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187476 - ||  || 30 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 187477 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187478 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187479 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187480 - ||  || 24 august 2006 ||  || 
|-
| 187481 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187482 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187483 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 187484 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187485 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187486 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 187487 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187488 - ||  || 25 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 187489 - ||  || 25 septembrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187490 - ||  || 26 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187491 - ||  || 25 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 187492 - ||  || 26 septembrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187493 - ||  || 28 septembrie 2006 ||  || 
|-
| 187494 - ||  || 25 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187495 - ||  || 25 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187496 - ||  || 27 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187497 - ||  || 27 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187498 - ||  || 27 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187499 - ||  || 28 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187500 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-